Хуан Алварез има више значења:

 Хуан Алварез (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хуан Алварез (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику